Непомук може бити:

 Непомук (Плзењ-југ), град у округу Плзењ-југ, Плзењски крај, Чешка Република
 Непомук (Прибрам), насељено мјесто у округу Прибрам, Средњочешки крај, Чешка Република